

Geografia
 Courtois-sur-Yonne – comune francese nel dipartimento della Yonne, regione della Borgogna-Franca Contea

Persone
 Bernard Courtois (1777-1838) – chimico francese
 Frédéric Courtois (1860-1928) – missionario, ornitologo e botanico francese
 Guillaume Courtois o Guglielmo Cortesi (1628-1679) – pittore e incisore francese, fratello del pittore gesuita Jacques
 Gustave Courtois, soprannominato il Borgognone (1852-1923) – pittore francese
 Jacques Courtois o Giacomo Cortesi (1621-1676) – pittore spagnolo
 Laurence Courtois (1976) – ex tennista belga
 Laurent Courtois (1978) –  ex calciatore di ruolo centrocampista e allenatore di calcio francese
 Roger Courtois (1912-1972) – calciatore di ruolo centrocampista e allenatore di calcio francese
 Stéphane Courtois (1947) – storico francese
 Thibaut Courtois (1992) – calciatore belga, di ruolo portiere
 Valérie Courtois (1990) – pallavolista belga